Шарль Дёрнер (, 27 февраля 1912 — ?) — люксембургский шахматист.

Член ШК „Esch Rochade“.

Одиннадцатикратный чемпион Люксембурга (1935, 1938, 1939, 1940, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 гг.).

В составе сборной Люксембурга участник двух шахматных олимпиад (1952 и 1954 гг.) и квалификационных соревнований 1-го командного первенства Европы.

Участник международного турнира в Маастрихте (1946 г.).

Участник зонального турнира 1947 г.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Э. Дёрнера в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Дёрнера на сайте 365Chess

Шахматисты Люксембурга
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад